Николай Гурский:
 Гурский, Николай Александрович — Георгиевский кавалер; майор; № 8780; 26 ноября 1851.
 Гурский, Николай Васильевич (1913—1983) — Герой Советского Союза.